Щегол — многозначный термин:
 Щеглы — род птиц из семейства вьюрковых (Fringillidae).
 Щегол — роман американской писательницы Донны Тартт, опубликованный в 2013 году.
 Щегол — картина голландского художника Карела Фабрициуса, написанная в 1654 году.
 Щегол (фильм)

См. также